Paint and Powder – cortometraggio del 1921 prodotto dalla Rolin Films
Paint and Powder – film del 1925 diretto da Hunt Stromberg